Kalatschiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Kalatschowka/Калачовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Onufrijiwka, siehe Kalatschiwka (Onufrijiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne, siehe Kalatschiwka (Tarutyne)